Щ-314 —  Изначальное название нескольких подводных лодок проекта Щ — «Щука» в составе Балтийского флота.
«Щ-314» называлась до 16.5.1937 ПЛ «Щ-402»
«Щ-314» называлась до 17.6.1939 ПЛ «Щ-422»